Yule log – kłoda stawiana w kominku w okresie świąt Bożego Narodzenia w krajach anglosaskich
 Yule log – bożonarodzeniowe ciasto w kształcie pnia drzewa